Ražanj (Kroatië), een plaats in de Kroatische gemeente Rogoznica in de provincie Šibenik-Knin
 Ražanj (Servië), een plaats in het Servische district Nišava in de regio Centraal-Servië
 Ražanj (gemeente), de gemeente rond de gelijknamige Servische plaats